Movimento per la Vita
Multi-purpose vehicle
Mpeg Video
Mean Platelet Volume, nelle analisi del sangue, è il volume medio delle piastrine nell'emocromo
mpv, lettore multimediale